Гуго Арльський, Гуго Італійський, Гуго I (*Hugues I бл. 880 — 10 квітня 947) — король Італії у 926—946 роках, Нижньої Бургундії у 928—933 роках.

Див. також
 Арльський собор